Aldeire puede referirse a:

Lugares 
En España
 Aldeire, municipio de la provincia de Granada.
 Aldeire, localidad del municipio de Alcóntar, en la provincia de Almería.